Доменико Скиатарела (роден на 17 ноември 1967 г. в Милано, Италия), познат като Мимо е бивш автомобилен състезател. Участва в седем състезания на Формула 1 за Симтек от дебюта си на 16 октомври 1994, до закриването на отбора след като банкрутира след ГП на Монако през 1995. Няма спечелени точки. Най-доброто му класилане е 9-о място за 1995 ГП на Аржентина. Участва и в състезания в КАРТ сериите, сериите Льо Ман и Американските Льо Ман серии.

Резултати от Формула 1

Източници 
 

Италиански пилоти от Формула 1
Родени в Милано